Натуральне число 562
 562 рік до нашої ери
 562 рік нашої ери